Турнирът Копа Америка 1991 се провежда в Чили между 6 и 21 юли. Той е организиран от КОНМЕБОЛ и е последен с участието на всички десет страни, членуващи в конфедерацията. В последващите издания се канят по два отбора извън региона за да се попълни бройката на участниците до 12.
Аржентина печели титлата за 13-и път и за първи от 1959 г.

Стадиони

Групова фаза 
Отборите са разпределени в 2 групи и играят всеки срещу всеки. Победителят в срещите взема 2 точки, при равен – 1, а при загуба 0. В случай на равен брой точки, критериите за продължаване напред в турнира са:
 По – добра голова разлика.
 Повече вкарани голове в групата.
 Победителят от срещата помежду им.
 Жребий.

Група А

Група Б

Финална фаза 

Копа Америка